Die Liste der Internationalen Meister des Jahres 1984 führt alle Schachspieler auf, die im Jahr 1984 vom Weltschachbund FIDE den Titel Internationaler Meister erhalten haben. Insgesamt wurden 74 Spieler geehrt, darunter mit Zsuzsa Polgár eine Frau. 23 der 74 Spieler erreichten später den Großmeistertitel.

Legende 

Die Tabelle enthält folgende Angaben:
 Name: Nennt den Namen des Spielers.
 Land: Nennt das Land, für das der Spieler 1984 spielberechtigt war.
 Geboren: Nennt das Geburtsdatum des Spielers.
 Gestorben: Nennt das Sterbedatum des Spielers.
 GM: Gibt für Spieler, die später zum Großmeister ernannt wurden, das Jahr der Verleihung an.

Liste

Siehe auch 
 Liste der Internationalen Meister

Literatur 
 Willy Iclicki: FIDE Golden book 1924–2002, Euroadria, Slovenia, 2002
 Gino Di Felice: Chess International Titleholders, 1950–2016, McFarland & Co., 2017. ISBN 978-1476671321.

Internationale Meister 1984
!